A Perfect Day (DVD edition) a Cascada nevű német együttes első zenei DVD-je, amit csak a 2010-es turnéján terjesztett.

Számlista 

 What hurts the most
 Runaway
 Who do you think you are
 Because the night
 I will believe
 Perfect day
 What do you want from me
 Skater boi
 Could it be you
 He's all that 
 Just like a pill
 Endless summer
 What hurts the most (Yanou's C. mix)
 Dream on dreamer
 Faded
 Holiday
 Piece of heaven
 To the Moon and back
 Miracle (slow version)
 Castles in the sky
 Last Christmas
 Piece of heaven (slow version)
 Endless summer
 What do you want from me (k-klass remix)
 Faded (Wideboy's electro edit )
 What hurts the most (Club mix)
 Perfect day (rock version)
 Just like a pill (club mix)
 I will believe it (original mix)
 He's all that (original mix)
 Dream on dreamer (original mix)
EXTRAS:
 Gallery
 Biography
 The Megamix

Források 

 imdb.com
 zeneszoveg.hu

Zenei DVD-k